Конту — имя собственное:
 Конту — станция в Казахстане (Кызылординская область).
 Конту — населённый пункт в Финляндии (часть города Лаппеэнранта).
 КонтУ — футбольный клуб (Хельсинки, Финляндия).
 Конту, Руа — футболист (Франция).
 Конту, Эрколе — учёный, археолог.